Радойко Аврамович (, ) — югославский и сербский футболист и футбольный тренер, наставник сборной Сингапура с 2003 по 2013 годы. Играл на позиции вратаря.

Карьера игрока

Клубная 
Начинал свою карьеру в составе «Бораца» из Чачака, позднее перешёл в «Риеку», в составе которой и прославился в Югославии. Позднее играл в Англии за «Ноттс Каунти» и «Ковентри Сити», завершал карьеру в белградском ОФК.

В сборной 
Единственную игру за сборную Югославии провёл 15 ноября 1978 в Скопье против Греции: несмотря на пропущенный гол на 31-й минуте, оставшуюся часть матча отыграл превосходно и помог команде Югославии победить со счётом 4:1.

Карьера тренера 
Есть некоторые данные о том, что Радойко Аврамович работал со сборной Омана, однако доподлинно неизвестно, какую должность он занимал в сборной и был ли в ней вообще. Известно, что в 2000 году он руководил сборной Кувейта на Олимпийских играх в Сиднее, где его команда произвела настоящий фурор и сенсационно выбила из борьбы сборную Чехии, обыграв её со счётом 3:2 (впрочем, сам Кувейт тоже не вышел в плей-офф). В конце 2001 года он официально возглавил сборную Кувейта после ухода Берти Фогтса. Спустя четыре месяца Кувейт выиграл Западноазиатские игры и вышел в четвертьфинал Азиатских игр 2002 года в Пусане. Впрочем, контракт с Аврамовичем руководство футбольной ассоциации разорвало в декабре 2002 года, когда Кувейт не вышел в плей-офф Кубка арабских наций. В 2003 году он возглавил сборную Сингапура по футболу и руководил ею с тех пор 10 лет без перерывов.

В 2004 году он сенсационно выиграл с командой Сингапура чемпионат АСЕАН по футболу, победив 16 января 2005 года в финале сборную Индонезии со счётом 5:2. Впрочем, развить неожиданный успех своей команды ему не удалось: попасть на Кубок Азии 2007 года, который проходил совсем рядом, его команда не сумела, а на Азиатских играх 2006 года в Дохе сборная Сингапура выбыла уже после первого раунда. Это настолько расстроило Аврамовича, что он выгнал из сборной нескольких игроков, назвав их без капли сожаления «халявщиками» и «халтурщиками».

В 2007 году, однако, Радойко и его команда снова стали лучшими на чемпионате АСЕАН, обыграв в двухматчевом финале Таиланд с общим счётом 3:2, защитив титул чемпионов Юго-Восточной Азии. Это принесло сербу неслыханную популярность в стране, а фанаты назвали его «Творцом чудес», забыв все старые обиды и поражения. В сентябре 2007 года пошли слухи о том, что сербский специалист собирается покинуть сборную, поскольку в декабре завершается срок действия его контракта, однако Аврамович после переговоров всё-таки остался в сборной.

Подтвердить свою возрастающую силу, однако, команда снова не сумела: в 2010 году на чемпионате АСЕАН (известном ныне как Кубок Судзуки АФФ) команда не вышла из группы, и это привело к тому, что сборную в январе 2011 года сначала распустили, а затем снова собрали при помощи всё того же Аврамовича. Несмотря на то, что Сингапур в отборочном турнире проиграл все шесть матчей на втором групповом этапе, сербский специалист остался в команде и продолжал в ней работу до 2013 года.

В феврале 2014 года Радойко возглавил сборную Мьянмы, но уже 17 октября 2015 он был уволен с должности решением Федерации. Никаких особых достижений на посту тренера Бирмы Аврамович не добился, выиграв лишь товарищеский турнир «Philippine Peace Cup».

Достижения

Футболист 
 Кубок Югославии 1977/1978
 Победитель Второго дивизиона Футбольной лиги 1972/1973, 1984/1985

Тренер 
 Победитель Западноазиатских Игр: 2002
 Чемпион Омана: 2003
 Бронза Игр Юго-Восточной Азии: 2007
 Чемпион АСЕАН (3): 2004, 2007, 2012
 Philippine Peace Cup: 2014

Примечания 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК ОФК
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры сборной Кувейта по футболу
Тренеры сборной Сингапура по футболу
Тренеры сборной Мьянмы по футболу
Тренеры ФК «Аль-Тадамон»
Тренеры ФК «Лайон Сити Сейлорс»